Бредов () — фамилия немецкого или, возможно, бодричанского происхождения.

Известные носители:

 Бредов, Адальберт фон (1814—1890) — прусский кавалерийский генерал, участник франко-прусской войны.
 Бредов, Альберт (1828—1899) — русско-немецкий театральный художник.
 Бредов, Анатолий Фёдорович (1923—1944) — советский сержант-пулемётчик, Герой Советского Союза.
 Бредов, Асмус Эренрайх фон (1693—1756) — прусский военачальник.
 Бредов, Инго фон (1939—2015) — западногерманский яхтсмен, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Риме.
 
 Бредов, Николай Эмильевич (1873—1945) — генерал-лейтенант, участник Гражданской войны на стороне Белого движения.
 Бредов, Райнхард (род. 1947) — немецкий саночник, олимпийский чемпион, чемпион Европы и мира.
 Бредов, Роман Карлович (1839—1891) — российский акушер, доктор медицины.
 Бредов, Фердинанд фон (1884—1934) — немецкий генерал, глава абвера, и. о. министра обороны Веймарской республики.
 Бредов, Фёдор Эмильевич (1884—1959) — деятель Белого движения, генерал-майор Генштаба, участник Гражданской войны.

Примечания